Across Entertainment - agência de talentos do Japão
Suzuki Across - modelo de motocicleta

Desambiguação